«Canned Heat» puede referirse a:

Música 
 Canned Heat (1965-), banda de blues-rock/boogie formada en Los Ángeles, Estados Unidos.
 Canned Heat (1967), álbum de la banda Canned Heat.
 Canned Heat (1999), primer sencillo del álbum Synkronized de Jamiroquai.